Тужа — топоним в России:

 Тужа — посёлок городского типа, райцентр Тужинского района Кировской области.
 Тужа (приток Оки) — река во Владимирской области и Нижегородской области.
 Тужа (приток Пижмы) — река в Кировской области, Нижегородской области, Республике Марий Эл.